Воздушный корабль — многоместный летательный аппарат.
 Воздушные корабли — вид НЛО.
 Воздушный корабль (баллада) — стихотворение Михаила Лермонтова.
 Воздушный корабль (роман) — роман Александра Беляева.
 Воздушный корабль (рассказ) — рассказ Александра Грина.

Примечания